Le ciel en hiéroglyphe égyptien, est classifié dans la section N «Ciel, Terre, Eau» de la liste de Gardiner ; il y est noté N1.

Il représente la voute céleste parfois parsemé d'étoiles et est translitéré pt.

C'est un idéogramme dans pt "ciel" mais aussi de hȝ.yt "porche" et déterminatif du champ lexical du ciel, hauteur.

Exemples de mots

Variantes ligaturées de Ciel 

La « voûte céleste » a trois variantes qui sont ligaturées avec elle :
N4N2N3

Notes

Bibliographie 

 
 

Index égyptologique
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique
Hiéroglyphe égyptien